Jaripito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Aldama, Guanajuato, Irapuato, 
 Jaripito, Michoacán de Ocampo, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar